Niemcy:
 Winzenburg – dzielnica gminy Freden (Leine) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim

Osoby:
 Severin Winzenburg – niemiecki pisarz

Inne:
 Winzenburg – zamek